«Колорадо Рокиз» - профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Денвере (штат Колорадо). С момента основания клуб принадлежит Чарльзу и Ричарду Монфортам. «Рокиз» была создана как команда расширения в сезоне 1993 и после трех сезонов и забастовки 1994-95 стали играть в плей-офф. С тех пор они играли в плей-офф еще четыре раза: в 2007 (когда проиграли Мировую серию «Бостону»), 2009, 2017 и 2018 годах. В 2012 году «Рокиз» выиграли всего 64 игры - наименьшее количество в своей истории за полный сезон. Это одна из двух франшиз МЛБ, которая никогда не выигрывала дивизион, наряду с еще одной командой расширения — «Майами Марлинс»  .

Легенда

Результаты 

<onlyinclude>

Результат по десятилетиям 

Статистика взята с сайта baseball-reference.com и актуальна на 3 октября 2021 года.

Примечания 

 
Колорадо Рокиз